Il singolare del torneo di tennis Toronto Indoor 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Vitas Gerulaitis 2-6, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Björn Borg (Campione)
 Ilie Năstase (semifinali)

 Vitas Gerulaitis (finale)
 Tony Roche (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Toronto Indoor 1976